Spirit of Music – album Ziggy Marleya.

Lista utworów 
Keep My Faith
We Are One
Beautiful Day
Gone Away
You Got My Love (All Day All Night)
Higher Vibration
All I Need
One Good Spliff
Let It Go
13 Months of Sunshine
Many Waters
High Tide Or Low Tide
Won't Let You Down
Jah Will Be Done

Albumy Ziggy’ego Marleya
Albumy Elektra Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1999